Telečka (zaravan), zaravan u Bačkoj, autonomna pokrajina Vojvodina, Srbija
Telečka (Sombor, Vojvodina), selo u općini Sombor, autonomna pokrajina Vojvodina, Srbija